Mutschli steht für:
 einen Schweizer Halbhartkäse, siehe Mutschli (Käse)
 einen kleinen Brotlaib oder ein Weggli (berndeutsch auch: Mütschli), siehe Bürli (Kleingebäck)

 Siehe auch :
 Mutschel,  traditionelles sternförmiges Gebäck aus Reutlingen
 Mutsch